Hebenton est un patronyme porté notamment par :

 Andrew Hebenton (1929-2019), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Clay Hebenton (1953-), joueur canadien de hockey sur glace.